Тернавська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX — першій чверті XX століття:

 Тернавська волость — Заславського повіту Волинської губернії;
 Тернавська волость — Ольгопільського повіту Подільської губернії.